«Чёрный пе́нни» () — первая в истории почтовая марка стандартного типа. Выполнена в чёрном цвете и имеет достоинство в 1 пенни (отсюда название). Первые почтовые марки, а также штемпельные конверты увидели свет в Англии в 1840 году. Их появление было обусловлено введением унифицированного дешёвого тарифа на письма и связано с именем Роуленда Хилла (1795—1879).

Изобретение первой марки 
Хотя идею использования наклеиваемых почтовых марок оспаривал книгопродавец Джеймс Чалмерс (1782—1853), изобретение марок приписывают Роуленду Хиллу, впоследствии английскому генерал-почтмейстеру.

Мать Хилла работала на почте и рассказывала сыну о недостатках почтовой системы и дороговизне оплаты. 6 января 1837 года Хилл выдвинул идею единообразного почтового тарифа, оплачиваемого отправителем, выпустив памфлет «Реформа почты, её значение и целесообразность» (). Проект Хилла предусматривал почтовую марку:

Возможно, эта проблема (использования маркированных конвертов в определённых случаях) может быть устранена посредством кусочка бумаги, настолько маленького, чтобы только разместить на нем печать, и покрытого с обратной стороны клеевым слоем, который отправитель может, слегка увлажнив, приклеить к оборотной стороне письма, с тем чтобы избежать необходимости перенаправлять его.

Для осуществления проекта потребовалось три года, в течение которых проводились агитация в печати, на собраниях, подача петиций в парламент Великобритании, создание союзов, призывавших введение «пенни-порто» (penny-porto — почтовый сбор в 1 пенни).

Для изучения пенни-порто и развития почтовой связи парламент ещё в 1835 году создал комиссию, в которую Р. Хилл представил свою записку в 1837 году. Несмотря на сложности в принятии идей Хилла, комиссия приняла его предложения, содержавшие программу реформы почты, и британский парламент законодательно закрепил новую концепцию 7 августа 1839 года. В том же году с Хиллом был подписан двухгодичный контракт для претворения новой почтовой системы в жизнь.

В 1840 году правительство учредило почтовую «пенни-службу», существенно понизив тарифы оплаты почтовой корреспонденции. В начале того же года стали распространяться предоплаченные конверты, выполненные по эскизу Уильяма Мюльреди (1786—1863), но не получившие популярности.

История выпуска 

Благодаря усилиям Р. Хилла, 6 мая 1840 года были выпущены первые почтовые марки, вошедшие в историю под названием «Чёрный пенни». В специальном конкурсе проектов первой почтовой марки и конвертов, на который было представлено в общей сложности 2700 предложений, победил проект  и Генри Коула.

Часть тиража однопенсовых марок продавалась до первого официального дня их выпуска — начиная с 1 мая. По-видимому, одновременно были изготовлены двухпенсовые марки с тем же рисунком, но отпечатанные синей краской. Первые свидетельства о «Синем двухпенсовике» относятся к 8 мая 1840 года, что может означать, что двухпенсовые марки начали продавать двумя днями позднее. Однако встречаются сведения о письмах, посланных 2 мая, на которых были наклеены марки чёрного цвета стоимостью 1 пенни и синего — 2 пенса.

Почтовая реформа и введение марок способствовали росту почтового сообщения в Англии (с 75 миллионов писем в 1839 году до 168 миллионов в 1840 году), облегчению обработки почтовых отправлений и упрощению расчёта оплаты за них. Благодаря успеху реформы Роуленд Хилл был принят на почтовую службу, став в 1854 году генеральным секретарём английского почтмейстерства, и получил в подарок от правительства  фунтов. В Лондоне установлен памятник Хиллу, а его прах покоится в Вестминстерском аббатстве рядом с прахом изобретателя производительной паровой машины Джеймса Уатта.

Вслед за Англией марки начали вводиться и в других странах: в 1843 году — в кантонах Цюрихе и Женеве и в Бразилии, в 1849 году — в Баварии и т. д.

Описание 
Первые в мире марки были напечатаны металлографическим способом. На них имелись две надписи: «Postage» («Почтовый сбор») и «One penny» («Один пенни», для указания стоимости). Рисунок для «Чёрного пенни» с изображением профиля королевы Виктории (1819—1901) был выгравирован Чарлзом и Фредериком Хи́тами по эскизу Генри Коула, который, в свою очередь, сделан на основе медальона работы Уильяма Вайона (1795—1851).

В нижних углах марки были напечатаны буквы, которые свидетельствовали о положении марки на марочном листе, то есть ряд, в котором она находилась, и её место в ряду.

Редкость и цены 
Марка была отпечатана с одиннадцати печатных плит (пластин). Пластина № 1 в процессе печати стёрлась, и её пришлось заменить; старая и новая пластины известны как № 1a и № 1b. Пластину № 11 планировалось использовать только для печати красной марки (более новой, 1841 года выпуска, известной как «Красный пенни»), но небольшое количество чёрных марок всё же было отпечатано с этой пластины. Сейчас они очень редки.

Всего было отпечатано  листов с  марок, и значительная их часть (не менее нескольких процентов) дошла до наших дней. Так много марок сохранилось, потому что конверты в то время не были распространены: отправители наклеивали марку прямо на сложенное и запечатанное письмо. Если получатель не выбрасывал письмо, марка сохранялась.

Известно, что в 1840 году Дж. Э. Грей (1800—1875) приобрёл «Чёрный пенни» в блоках по четыре штуки, став тем самым первым известным коллекционером почтовых марок.

Хотя «Чёрный пенни» нельзя назвать редкой маркой, многие филателисты хотят иметь её у себя в коллекции из-за исторической значимости этой марки. По состоянию на 2007 год, гашёный «Чёрный пенни» стоит от $10 до $200, в зависимости от сохранности марки. Цена чистого «Чёрного пенни» в хорошем состоянии может достигать £ (торги в благотворительных целях на аукционе Сотбис от 6 марта 2009 года). Обнаруженная в 2001 году первая известная открытка «Penny Penates», прошедшая почту и франкированная «Чёрным пенни», была продана за сумму свыше 30 тысяч фунтов стерлингов.

Память 
Юбилеи выхода в свет первой в мире почтовой марки широко отмечаются выпусками коммеморативных марок, блоков, конвертов первого дня, почтовых карточек. К юбилейным датам приурочивают филателистические выставки. Так, в связи со 150-летним со дня появления «Чёрного пенни» проходила , которая был организована в столице Соединённого королевства с 3 по 13 мая 1990 года.

См. также

Примечания

Литература 
 Большой филателистический словарь / Под общ. ред. Н. И. Владинца и В. А. Якобса. — : Радио и связь, 1988. — 320 с. — ISBN 5-256-00175-2.
  
 Е. Р. Первая почтовая марка // Советский филателист. — 1927. — № 11.
  
 Надрова Е. Курс марки // Новые Известия. — 2006. — 25 августа.
 Обухов Е. Забавная филателия. Приключения Чёрного Пенни  // Марка. — 2002. — № 2.
 
 Стрыгин А. К 160-летию первой марки мира. Как закладывались основы филателии // НГ — Коллекция. — 2000. — № 5 (44). — 7 июня.
 Филателистический словарь / Сост. О. Я. Басин. — : Связь, 1968. — 164 с.
 Челнак Н. Деньги сэра Роуленда // Оффшор Экспресс. — 1998. — № 1.

Ссылки 

 «Мир филателии» — электронная книга В. А. Новосёлова (Смоленск) на сайте Союза филателистов России
 
 
 
 
 
 

Появились в 1840 году
Легендарные марки
Стандартные марки Великобритании
Королева Виктория в культуре
1840 год в Великобритании